Gummer bezeichnet:
 Gummer (Karneid), Ortsteil der Gemeinde Karneid in Südtirol, Italien
 Gummer oder Kummer, Bezeichnung für eine kurze Gurkenart; in Rheinfranken, Südhessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz verbreitet

Gummer ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Gummer (* 1951), deutscher Politiker
 Don Gummer (* 1946), US-amerikanische Bildhauer
 Grace Gummer (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Wolfe Gummer (* 1979), US-amerikanischer Komponist, Musiker, Sänger und Schauspieler, siehe Henry Wolfe
 John Gummer (* 1939), britischer Politiker
 Louisa Jacobson Gummer (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Model, siehe Louisa Jacobson
 Mamie Gummer (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Gummer (1940–2019), deutscher Richter
 Peter Gummer, Baron Chadlington (* 1942), britischer Geschäftsmann
 Phyllis Gummer (1919–2005), kanadische Komponistin von E-Musik